Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2013 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Viktorija Azarenka je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  'Viktorija Azarenka (prvakinja)
  Marija Šarapova (polfinale)
  Serena Williams (četrtfinale)
  Agnieszka Radwańska (četrtfinale)
  Angelique Kerber (četrti krog)
  Na Li (finale)
  Sara Errani (prvi krog)
  Petra Kvitová (drugi krog)
  Samantha Stosur (drugi krog)
  Caroline Wozniacki (četrti krog)
  Marion Bartoli (tretji krog)
  Nadja Petrova (prvi krog)
  Ana Ivanović (četrti krog)
  Marija Kirilenko (četrti krog)
  Dominika Cibulková (drugi krog)
  Roberta Vinci (tretji krog)

<ol start=17>
  Lucie Šafářová ''(drugi krog)
  Julia Görges ''(četrti krog)
  Jekaterina Makarova ''(četrtfinale)
  Yanina Wickmayer ''(tretji krog)
  Varvara Lepchenko ''(drugi krog)
  Jelena Janković ''(tretji krog)
  Klára Zakopalová ''(drugi krog)
  Anastazija Pavljučenkova ''(prvi krog)
  Venus Williams ''(tretji krog)
  Hsieh Su-wei ''(drugi krog)
  Sorana Cîrstea ''(tretji krog)
  Jaroslava Švedova ''(prvi krog)
  Sloane Stephens '' (polfinale)
  Tamira Paszek ''(drugi krog)
  Urszula Radwańska ''(prvi krog)
  Mona Barthel ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis3 
|RD1=Četrtfinale
|RD2=Polfinale
|RD3=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Viktorija Azarenka
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Svetlana Kuznecova
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Serena Williams
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=29
| RD1-team4= Sloane Stephens
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Na Li
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Jekaterina Makarova
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Marija Šarapova
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2='''6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1={{nowrap| Viktorija Azarenka}}
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=29
| RD2-team2= Sloane Stephens
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Na Li
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Marija Šarapova
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2013